Groove Games — канадська компанія, яка займається розробкою та видаванням відеоігор, заснована в 2001 році.

Видані ігри

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт компанії Groove Games. 
 Groove Games. 
 SkillGround.
 Groove Games  entry at MobyGames.

Підприємства, засновані 2001
Підприємства Торонто
Розробники відеоігор Канади
Засновані в Канаді 2001